William Petty –  è stato un politico inglese, primo ministro del Regno Unito dal 4 luglio 1782 al 2 aprile 1783. 
William Petty – è stato un economista inglese.